Faille ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Faille (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Jacob-Baart de la Faille (1886–1959), belgisch-niederländischer Kunsthistoriker und Jurist
 Jean-Charles de la Faille (1597–1652), belgischer Mathematiker und Jesuit